2004 Голяма награда на САЩ е 30-о за Голямата награда на САЩ и девети кръг от сезон 2004 във Формула 1, провежда се на 20 юни 2004 година на пистата Индианаполис, Индиана, САЩ.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на САЩ
Спорт в Индианаполис